Den Namen Brückenviertel tragen verschiedene Gebiete, Orte und Ortsteile. Vorwiegend entstand oder entsteht diese Bezeichnung durch die Lage an Brücken

Brückenviertel kann stehen für:

Orte in Deutschland:
 Brückenviertel (Lutherstadt Eisleben), Vorstadt der Lutherstadt Eisleben, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Brückenviertel (Themar), Quartier der planmäßig entwickelten Stadtanlage in Themar, Landkreis Hildburghausen, Thüringen 
 Brückenviertel (Wertheim), in der Kernstadt Wertheim aufgegangener Wohnplatz, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Orte in anderen Ländern:
 Brückenviertel (Camponaraya), (Barrio del Puente), Kastilien und León, Spanien
 Brückenviertel (Kopenhagen), (Brokvarterer), Teil von Kopenhagen, Dänemark

Teile von Brücken:
 Brückenviertel der Panzerschnellbrücke Biber, die sich geviertelt transportieren lässt